Název Nětčice má více sídel:
 Nětčice (Kyjov), část města Kyjov v okrese Hodonín
 Nětčice (Zdounky), část obce Zdounky v okrese Kroměříž
 Dolní Nětčice, obec v okrese Přerov
 Horní Nětčice, obec v okrese Přerov